Route nationale 9 – strada statale in Francia
Route nationale 9 – strada statale in Marocco